Beaumont steht für:
 Beaumont (Familienname), der Familienname Beaumont
 Beaumont (Automarke), eine ehemalige Automarke von General Motors
 Beaumont (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Beaumont (Käse), eine Käsesorte
 Beaumont (Mondkrater), benannt nach Léonce Élie de Beaumont
 Schlacht bei Beaumont am 30. August 1870, Sieg der deutschen Armeen über die Franzosen
 Bistum Beaumont
 Herzog von Beaumont (Duc de Beaumont), französischer Titel

Gemeinden in Frankreich:
 Beaumont (Ardèche) im Département Ardèche
 Beaumont (Corrèze) im Département Corrèze
 Beaumont (Gers) im Département Gers
 Beaumont (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Beaumont (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie
 Beaumont (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Beaumont (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Beaumont (Vienne) im Département Vienne
 Beaumont (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
 Beaumont-de-Lomagne im Département Tarn-et-Garonne
 Beaumont-de-Pertuis im Département Vaucluse
 Beaumont-du-Gâtinais im Département Seine-et-Marne
 Beaumont-du-Lac im Département Haute-Vienne
 Beaumont-du-Périgord im Département Dordogne
 Beaumont-du-Ventoux im Département Vaucluse
 Beaumont-en-Argonne im Département Ardennes
 Beaumont-en-Auge im Département Calvados
 Beaumont-en-Beine im Département Aisne
 Beaumont-en-Cambrésis im Département Nord
 Beaumont-en-Diois im Département Drôme
 Beaumont-en-Verdunois im Département Meuse
 Beaumont-en-Véron im Département Indre-et-Loire
 Beaumont-Hague im Département Manche
 Beaumont-Hamel im Département Somme
 Beaumont-la-Ferrière im Département Nièvre
 Beaumont-la-Ronce im Département Indre-et-Loire
 Beaumont-le-Hareng im Département Seine-Maritime
 Beaumont-le-Roger im Département Eure
 Beaumont-les-Autels im Département Eure-et-Loir
 Beaumont-les-Nonains im Département Oise
 Beaumont-lès-Randan im Département Puy-de-Dôme
 Beaumont-lès-Valence im Département Drôme
 Beaumont-Monteux im Département Drôme
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne) im Département Mayenne
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Sarthe) im Département Sarthe
 Beaumont-Sardolles im Département Nièvre
 Beaumont-sur-Dême im Département Sarthe
 Beaumont-sur-Grosne im Département Saône-et-Loire
 Beaumont-sur-Lèze im Département Haute-Garonne
 Beaumont-sur-Oise im Département Val-d’Oise
 Beaumont-sur-Sarthe im Département Sarthe
 Beaumont-sur-Vesle im Département Marne
 Beaumont-sur-Vingeanne im Département Côte-d’Or
 Beaumont-Village im Département Indre-et-Loire

Kantone in Frankreich:
 Kanton Beaumont im Département Puy-de-Dôme
 Kanton Beaumont-de-Lomagne im Département Tarn-et-Garonne

Grafschaften in Frankreich:
 Grafschaft Beaumont-le-Roger
 Grafschaft Beaumont-sur-Oise
 Vizegrafschaft Beaumont-sur-Sarthe
 Vizegrafschaft Beaumont-au-Maine

in den Vereinigten Staaten:
 Beaumont (Kalifornien), im Riverside County
 Beaumont (Kansas), im Butler County
 Beaumont (Kentucky), im Metcalfe County
 Beaumont (Mississippi), im Perry County
 Beaumont (North Carolina), im Henderson County
 Beaumont (Ohio), im Athens County
 Beaumont (Pennsylvania), im Wyoming County
 Beaumont (Texas), im Jefferson County
 Beaumont (Virginia), im Powhatan County
 Beaumont (Washington), im King County
 Beaumont (Wisconsin), im Racine County
 Beaumont Place, im Harris County, Texas

weitere Orte:
 Beaumont (Alberta), Kanada, Provinz Alberta
 Beaumont (South Australia), Australien
 Beaumont (Belgien), Belgien
 Beaumont (Neuseeland), Neuseeland
 Beaumont (Freiburg), Stadtteil von Freiburg im Üechtland, Schweiz
 Beaumont, Stadtteil von Biel/Bienne, Schweiz, siehe Rebberg (Biel/Bienne)
 Beaumont (Haiti), Haiti

Sonstiges:
 Beaumont Creek, Fließgewässer im Hardin County, Texas
 Beaumont Pond, See im Norfolk County, Massachusetts
 Beaumont Mine, Mine im Grant County, New Mexico
 Beaumont Oil Field, Ölfeld im Greenwood County, Kansas
 Beaumont South Oil Field, Ölfeld im Greenwood County, Kansas
 Beaumont Memorial Historical Marker, Gedenkstätte und Park im Mackinac County, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Beaumont (Michaux), in Michaux, Virginia, ID-Nr. 87000571
 Beaumont Avenue Residential District, in Harrodsburg, Kentucky, ID-Nr. 88003359
 Beaumont Commercial District, in Beaumont, Texas, ID-Nr. 78002959
 Beaumont Hop House, in Hartland, Wisconsin, ID-Nr. 77000058
 Beaumont Medical Building, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 84002615
 Beaumont St. Louis and San Francisco Railroad Water Tank, in Beaumont, Kansas, ID-Nr. 93000843
 Beaumont Telephone Exchange Building, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 06000038
 Beaumont Y.M.C.A., in Beaumont, Texas, ID-Nr. 79002985
 Beaumont-Tyson Quarry District, in Times Beach, Missouri, ID-Nr. 74001079

Siehe auch:
 Beaumont d’Autichamp
 Beaumont Park
 Beaumont Island
 Beaumont Skerries
 Beaumon
 Baumont